Есмералда може да се отнася за:
 Есмералда (венецуелска теленовела) – венецуелска теленовела от 1970 г.
 Есмералда (теленовела) – мексиканска теленовела от 1997 г.
 Есмералда (балет) – балет от Цезар Пуни.
 Есмералда (филм, 1905) – френски чернобял ням филм от 1905 г.
 Есмералда (окръг) – окръг в щата Невада, САЩ
 Есмералда (броненосен крайцер) – броненосен крайцер на чилийския флот от края на XIX век
 Есмералда (бронепалубен крайцер, 1883) – бронепалубен крайцер, построен във Великобритания за Чили, родоначалник на класа на т.нар. „елсуикски крайцери“
 Есмералда (коза) – коза, домашен любимец на художника Пабло Пикасо, изобразена в много негови творби.

Сходно звучащи имена:
 Есмерелда (Есме) Вихронрав – литературна героиня от поредицата „Светът на Диска“ на английския писател Тери Пратчет
 Есмералдас – една от 24-те провинции на южноамериканската държава Еквадор